«Девочка из завтра» () — австралийский детский научно-фантастический приключенческий телесериал, премьера которого состоялась в 1992 году на канале Nine Network.

Сюжет 
Идёт 3000 год. Человечество живёт в утопии, хотя и продолжает трудиться над восстановлением земной экосистемы после катастрофического бедствия 2500 года (). Для исследования причин этой катастрофы в прошлое (в 2500 год) на «капсуле времени» отправляется исследовательница Тулиста (). Возвращается она, будучи захваченной Сильверторном ( — «Серебряный Шип»), преступником, который хочет завоевать будущее. Поняв, что, хотя в 3000 году у землян и нет оружия, ему не удастся их покорить, Сильверторн берёт в заложницу Алану (), 14-летнюю ассистентку Тулисты, и отправляется на «капсуле времени» в ещё более далёкое прошлое, в 1990 год, где, как он уверен, у него будет больше шансов захватить мир. Алане удаётся бежать от злодея, и она знакомится с Дженни Келли (), девочкой примерно её возраста. Новая подруга помогает Алане остановить злодея и вернуть «капсулу времени», попутно знакомя гостью из будущего со своей семьёй и школьным окружением. В итоге, Алана возвращается на «капсуле времени» в 3000 год, а вместе с ней Дженни, нуждающаяся в лечении повреждённой центральной нервной системы, а также «Серебряный Шип» в бессознательном состоянии.

Персонажи 
 Алана — 14-летняя девочка из 3000-го года. Её родители живут на Титане, но послали дочку учиться на Землю. Здесь она обучается владению Преобразователем (), отличительным признаком этого её умения являются три родинки на виске.
 Сильверторн (Серебряный Шип) — злодей из 2500-го года. Несмотря на свои злые намерения, временами может быть весьма обаятельным.
 Дженни Келли — 14-летняя девочка из 1990 года. Подруга Аланы. Красит волосы в фиолетовый цвет, играет на барабанах и мечтает стать частью музыкальной группы. Ненавидит Сидней, в котором живёт, но благодаря новой подруге из будущего смотрит на свой город другими глазами.
 Пити Келли — 9-летний мальчик из 1990 года, брат Дженни. Любит супергероев, в частности, называет себя «Капитан Зеро». Увлекается научной фантастикой, поэтому прибытие девочки из будущего для него имеет особое значение.
 Ирен Келли — мама Дженни и Пити. Очень заботится о своих детях, поэтому не одобряет их противостояние с Сильверторном. Имеет роман с Джеймсом Руни, учителем физики из школы Дженни и Пити.
 Джеймс Руни — учитель физики в школе Дженни и Пити. Встречается с их матерью, Ирен. Помогает детям вернуть машину времени.

Изобретения будущего 
Несмотря на значительный срок, прошедший по сценарию с настоящего времени (5—10 веков), технологии будущего в сериале представлены весьма скромно:
 2500-й год — бластер;
 3000-й год — машина времени; персональный компьютер, носимый на запястье (с возможностью воспроизведения голограмм); Преобразователь, или трансдюсер (левитация объектов, уничтожение материальных объектов, терраформирование, телепатия, заживление ран).

См. также 
 «» () — второй сезон телесериала, вышедший в 1993 году.
 Машина времени
 Путешествие во времени
 «Гостья из будущего»

Примечания

Ссылки 
 Девочка из завтра на TV.com 
 О фильме на сайте classickidstv.co.uk. Описание, в ролях, кадры
 Сравнение «Гостьи из будущего» с «Девочкой из завтра» на сайте mielofon.ru

Телесериалы Австралии 1990-х годов
Детские телесериалы
Фантастические телесериалы Австралии
Телесериалы о путешествиях во времени
Телесериалы на английском языке
Комедийные телесериалы Австралии
Программы телеканала Nine Network